Aleksander Smirnov, ruski hokejist, * 17. avgust 1964, Voskresensk, Rusija.

Smirnov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klub Himik Voskresensk, v drugem delu kariere pa je igral dolgo za norveški klub Storhamar IL. Za rusko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 12
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 42
| 4
| 3
| 7
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 50
| 8
| 8
| 16
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 39
| 5
| 5
| 10
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 4
| 11
| 15
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 42
| 2
| 9
| 11
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 3
| 10
| 13
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 9
| 12
| 21
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 8
| 12
| 20
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 30
| 1
| 4
| 5
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 6
| 15
| 21
| +3
| 36
|
| 12
| 3
| 3
| 6
| +7
| 14
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 43
| 5
| 12
| 17
| +35
| 48
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| 0
| 4
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 93/94
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 49
| 3
| 13
| 16
| +18
| 34
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| +2
| 39
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Kapfenberg
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 28
| 4
| 7
| 11
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 96/97
|
| 45
| 18
| 36
| 54
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 97/98
|
| 42
| 11
| 32
| 43
| +40
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 98/99
|
| 43
| 12
| 30
| 42
| +35
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 99/00
|
| 42
| 9
| 33
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 00/01
|
| 42
| 9
| 21
| 30
| +29
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 01/02
|
| 51
| 2
| 7
| 9
| +18
| 63
|
| 14
| 3
| 2
| 5
| -2
| 8
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 02/03
|
| 36
| 3
| 10
| 13
| +13
| 32
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| +4
| 2
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 03/04
|
| 40
| 2
| 18
| 20
| +30
| 36
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| +2
| 8
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 04/05
|
| 29
| 2
| 12
| 14
| +8
| 28
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 05/06
|
| 41
| 5
| 13
| 18
| +34
| 32
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| +1
| 18
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1021
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | 342
| bgcolor="#7FFF00" | 480
| bgcolor="#7FFF00" | +287
| bgcolor="#7FFF00" | 907
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 95
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti EC Kapfenberg
Hokejisti Storhamar IL
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih